El tren fantasma puede referirse a:

 El tren fantasma, obra de teatro escrita en 1923 por Arnold Ridley.
 El tren fantasma, película muda mexicana de 1926, dirigida por Gabriel García Moreno.
 El tren fantasma, coproducción muda germanobritánica de 1927, dirigida por Géza von Bolváry.
 El tren fantasma, película británica de 1931, dirigida por Walter Forde.
 El tren fantasma, película británica de 1937, protagonizada por Hugh Dempster.
 El tren fantasma, película británica de 1941, dirigida también por Walter Forde.
